Francesc Bayarri, né en 1961 à Almàssera (province de Valence, Espagne), est un journaliste et un écrivain espagnol.

Biographie 

Il travaille  à l’Université de Valence. Il a été le premier chef de renseignements de la radio autonome de Valence. Son activité professionnelle s’est concentrée sur la presse écrite, dans les quotidiens El País et Levante-EMV.

Il appartient à l'Union de journalistes de Valence et à Valenciens pour le changement dont il fait partie du Conseil directeur.

Il a traduit du français vers le catalan le livre Amado Granell, libérateur de Paris, de Cyril Garcia. .

Publications

Essais 
País Valencià. Segle XXI. Vint-i-una reflexions crítiques

Romans 
L'avió del migdia, prix Valence de Littérature 2001
Febrer, Valence, L'Eixam, 2004
Cita a Sarajevo, prix des Auteurs de Valence 2007
València sic transit

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 
 Site officiel

Journaliste espagnol
Écrivain espagnol du XXe siècle
Écrivain espagnol du XXIe siècle
Écrivain valencien
Écrivain de langue catalane
Étudiant de l'université de Valence
Naissance en 1961
Naissance dans la province de Valence